De 28e editie van de Europe Cup werd gehouden in 2005 in de Franse plaats Issy-les-Moulineaux. Het toernooi werd gewonnen door het Deense Kastrup-Magleby BK.

Knock-outronde

Kwartfinales

Halve finales

Finale

Winnaar 

2005
Badminton in 2005
Badminton in Duitsland
Europees kampioenschap in Frankrijk
Sportevenement in Île-de-France
Sport in Hauts-de-Seine
Issy-les-Moulineaux